Horvátország
Stari Glog falu Gradec községben, Zágráb megyében

 Szerbia
Stari Glog falu Vranje községben, a Pčinji körzetben